Уэ́йн Горбе́а (, 22 октября 1950, Нью-Йорк, США — 14 сентября 2015, Нью-Йорк, США) — известный американский сальса-музыкант пуэрто-риканского происхождения, пианист, перкуссионист, продюсер, аранжировщик и руководитель ряда латиноамериканских оркестров, исполнявших музыку преимущественно в стиле «жёсткая сальса» ().

Ранние годы 

Уэйн Горбеа родился 22 октября 1950 года на Манхэттене в Нью-Йорке, в семье пуэрториканцев. В 1965 году, будучи учеником старших классов, начал обучаться игре на скрипке и оркестровке; вскоре переключился на обучение игре на трубе; играл на конгах во время уличных румбонов, давал любительские концерты. Разочаровавшись в школе, вступил в армию США, и был направлен в Южную Корею, где служил с 1969 по 1971 год. Служа в армии, Уэйн тем не менее продолжал заниматься музыкой, самостоятельно обучаясь игре на фортепиано, копируя на слух манеру игры Чарли и Эдди Палмьери и Ричи Рэя. После демобилизации Горбеа женился на своей корейской подруге Мьонг (Myong) и в 1971 году вернулся в Нью-Йорк.

Музыкальная карьера 

Возвратившись домой, Горбеа организовал «Оркестр Ку́да» (Orquesta Cuda), который просуществовал очень недолго; затем, уже в качестве конгеро, группу «Новая компарса» (La Nueva Comparsa). Вновь вернувшись к музицированию на фортепиано, в 1973 году Уэйн сформировал новый ансамбль — Конхунто «Сальса» (Conjunto Salsa), состоявший из двух тромбонов, трубы и латиноамериканской ритм-секции, и в таком составе, в сотрудничестве с группой «Сальса Борикуа» (Salsa Boricua), записал свой дебютный альбом на фирме звукозаписи «SMC».

Этот альбом был записан жарким летним днём июня 1974 года в студии Габриэля Ольера в Квинсе, выходящей на Вудхавен-бульвар. На улице было около 32 °C, а в студии с единственным вентилятором — как минимум на 12 °C теплее. Музыканты только-только отыграли четыре концерта и были совершенно невыспавшимися и не отдохнувшими. Мы начали работу в 9 утра, но были полны энтузиазма и желания сделать запись!

Почти все песни этого альбома, выпущенного в 1978 году на фирме звукозаписи «Диско интернешнл» (Disco International) под названием «Сальса» (La salsa), были написаны самим Горбеа; он же был продюсером и основным аранжировщиком пластинки. Звучание следующего диска, выпущенного на том же лейбле в 1979 году, «Сальса и чаранга» (La salsa y charanga), как и следует из названия альбома, было приближено к стилю чаранг, чему способствовало добавление в состав ансамбля флейты и скрипок. Сингл «Ариняняра/Ночь всё ещё молода» (Ariñañara/The night is still young) 1980 года стал дебютной пластинкой собственной фирмы грамзаписи Горбеа «УэйнГо» (WayneGo Productions). В 1986 году на «УэйнГо» был выпущен альбом «Продолжая танцевать» (Sigan bailando), посвящённый жене Горбеа, Мьонг, с новым вокалистом — Фрэнки Васкесом (Frankie Vázquez), известным в дальнейшем по работам в группах «Либре» (Libre) и «Лос сонерос дель Баррио» (Los soneros del Barrio). Пластинка, помимо прочих песен, включала композицию Хусти Баррето (Justi Barreto) «То, что говорит Хусти» (Lo que dice Justi), ставшую очень популярной.

Как-то раз я был в турне вместе с «Групо Ниче», и мы ехали в Лас-Вегас из Лос-Анджелеса. Когда музыкант группы, колумбиец Чарли Кардона узнал, что эту песню на диске «Продолжая танцевать» пою я, он спел «То, что говорит Хусти» от начала до конца, все сонео — словом, один к одному. У меня волосы встали дыбом: я не мог поверить, что этот мальчик знает всю песню наизусть. Он просто потряс меня. Ко мне подошёл тимбалеро. Как старший (ему было 29 лет) он сказал: «Знаете, эта песня нечто вроде „иконы“ в Колумбии. Все группы начинают с неё. „То, что говорит Хусти“ — это песня, на которой все они учатся, примерно то же, что песня „Билонго“ для нью-йоркских сальсеро».

В 1987 году «Конхунто Сальса» покинул его музыкальный директор и контрабасист Гарри Хустиниано (Harry Justiniano), забрав с собой своего брата — конгеро Анхеля Хустиниано (Ángel Justiniano) и Фрэнки Васкеса и перейдя на работу в чарангу «Чарансон» (Charansón) из Бронкса. Следующую пару лет обязанности музыкального директора группы были распределены между тромбонистами Дэйвом Чемберленом (Dave Chamberlain) и Риком Дэвисом (Rick Davies).

На следующем своём альбом — «Приправа» (El condimento), который Горбеа записал в 1988 году на звукозаписывающей фирме «Мартинес Рекордс» (Martinez Records), «Конхунто Сальса» предстала в обновлённом составе: количество тромбонов было увеличено до трёх, а в качестве вокалиста выступил Орландо Авилес (Orlando Avilés), также игравший на гуиро и написавший для пластинки три композиции, включая заглавный трек. Одной из лучших песен альбома стала песня Арсенио Родригеса 1948 года в обработке Дэйва Чемберлена «Тумба пало кукуйе» (Tumba Palo Cucuye).

В 1986—1991 годах Горбеа и «Конхунто Сальса» часто выступали в прямом эфире шоу «Монтуно» (Montuno) Эла Анхелоро (Al Angeloro) на радио WBAI. В сентябре 1988 года на станции WBAI состоялся джем-сейшн, посвящённый Чарли Палмьери, и в качестве руководителя этого сводного оркестра Анхелоро пригласил Уэйна Горбеа. Прозвучавшая в эфире версия песни «Тумба пало кукуйе» стала наиболее популярной композицией за всё время проведения программы.

В марте 1992 года состоялся дебют Горбеа в Великобритании, где он выступил в составе группы «Либре», играя на клаве и исполняя вокальные партии в составе хора.

Успешные еженедельные выступления Горбеа на протяжении двух месяцев 1996 года в клубе «Гонсалес и Гонсалес» (González y González) вдохновили Уэйна воссоздать свой собственный оркестр, переименованный Мэнни Окендо (Manny Oquendo), лидером группы «Либре», в «Сальса пиканте» (Salsa Picante). В 1997 году на «УэйнГо» оркестром был записан альбом «Cogele el gusto», причём вокальные партии на нём исполнил Фрэнк Отеро (Frank Otero), несколькими годами ранее сменивший Авилеса. — Диск стал настоящим хитом в латиноамериканских клубах Великобритании. Повторно изданный в конце 1998 года на лейбле «Шаначи» (Shanachie), альбом разошёлся более широко и имел большую популярность. В марте 1999 года, как бы подтверждая свою популярность в Великобритании, Горбеа и «Сальса пиканте» совершили тур по Британии, сделавший большие кассовые сборы.

В 2000 году на лейбле «Шаначи» был выпущен чрезвычайно удачный альбом «Наслаждаясь… Жёсткая сальса в Бронксе!» (¡Saboreando… Salsa dura en el Bronx!), названный британским диск-жокеем и колумнистом Дэйвом Хакером «первым крупным латиноамериканским альбомом XXI века». В 2002 году на этой же фирме звукозаписи Уэйн Горбеа и «Сальса пиканте» записали не менее удачный альбом «Праздник в Бронксе» (Fiesta en el Bronx), а в 2006 на «УэйнГо» — диск «¡Pracatún! Cogele el gusto otra vez».

14 сентября 2015 Уэйн Горбеа скончался в своей нью-йоркской резиденции. Известно, что артист проходил курс химиотерапии в связи с онкологическим заболеванием.

Примечания

Библиография 

 Биография Уэйна Горбеа на сайте www.latinnet.co.uk

Википедия:Биографии современников
Латиноамериканские музыканты
Композиторы США